La rue du Calvaire est un odonyme que l'on rencontre en diverses communes de Belgique ou France. L'odonyme suggère la présence dans la rue - ancienne ou actuelle - d'un 'calvaire', c'est-à-dire une composition statuaire de Jésus en croix avec sa mère et l'apôtre Jean aux pieds de croix.

Belgique 
 Rue du Calvaire à Floreffe (près de Namur).
 Rue du Calvaire, à Gerpinnes
 Rue du Calvaire à Gosselies (près de Charleroi)
 Rue du Calvaire, à Lobbes

France 
 Rue du Calvaire à Féron.
 Rue du Calvaire, à .
 Rue du Calvaire, à Fremifontaine.
 Rue du Calvaire à Gévezé.
 Rue du Calvaire, à Montpellier.
 Rue du Calvaire, à Nanterre.
 Rue du Calvaire, à Nantes, est l'une des artères les plus commerçantes du centre-ville.
 Rue du Calvaire, à Paris ().
 Rue du Calvaire, à Périgueux.
 Rue du Calvaire, à Saint-Cloud.
 Rue du Calvaire à Suresnes.

Calvaire
Calvaire